18 de Marzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 18 de Marzo, Puebla, 
 18 de Marzo, Guanajuato, Cuerámaro, 
 18 de Marzo (Brecha 110 entre Sur 82 y Sur 88), ort, 
 18 de Marzo (Brecha 114 entre Sur 73 y Sur 81.5), ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar